Staatsanwalt Jordan – film del 1919 diretto da Erik Lund
Staatsanwalt Jordan – film del 1926 diretto da Karl Gerhardt